Cipher – gruppo musicale hardcore punk
 Cipher – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Cipher – personaggio della serie di videogiochi Metal Gear
 Cipher – organizzazione della serie di videogiochi Metal Gear
Cipher – protagonista di Ace Combat Zero: The Belkan War
Cipher – antagonista principale della serie Gravity Falls